Group of Seven – collettivo di pittori canadese
 Group of Seven – altro nome dei Metcalf Chateau, collettivo di artisti statunitense